Elitserien i volleyboll för damer 2022/2023 startade 24 september 2022. Under den andra spelhelgen bröts Hylte/Halmstad VBK långa segersvit (senaste förlusten var 4 april 2021, i semifinalen av Elitserien 2020/2021) av Örebro Volley. Redan två veckor senare åkte laget på sin andra förlust. Engelholms VS och Göteborg Volley öppnade starkt och var efter fyra omgångar obesegrade, medan IKSU vid samma tillfälle inte lyckats vinna något set. Trenden fortsatte i femte omgången med segrar för Engelholm och Göteborg, liksom för förväntade topplaget Örebro Volley, medan Hylte/Halmstad åkte på ytterligare en förlust.

Regler 
I seriespelet möter alla lag alla både hemma och bort
De åtta bästa i serien går vidare till slutspel. Där spelas varje möte i bäst av fem matcher, förutom match om tredjepris
De två sista lagen i serien spelar ett dubbelmöte där det förlorande lag behövde kvala mot vinnande division 1 lag för att behålla sin plats i serien
Svenska volleybollförbundets lag RIG Falköping kan, som tidigare år, inte kvalificera sig för Grand Prix, slutspel eller bli degraderat.

Matcher

Tabell

Fotnoter

Externa länkar
Elitserien Volleyboll

Se även
Elitserien i volleyboll för herrar 2022/2023

2022/2023
Volleybollsäsongen 2022/2023